Джон Хьюлингс Джексон (; 4 апреля 1835 — 7 октября 1911) — английский невролог.

Автор трудов о локализации проекционных двигательных центров коры головного мозга, об афазии и др. Именем Джексона названа описанная им форма эпилепсии.

Цитата:
Чтобы изгнать из медицины ложную идею, нужно 50 лет, а чтобы утвердить правильную — все сто.

См. также 
Пирамидная система

Примечания 

Неврологи Великобритании
Медики Великобритании
Похороненные на Хайгейтском кладбище
Президенты Медицинского общества Лондона
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонского университеты королевы Марии